La Souterraine peut faire référence à :

Toponymes 
 La Souterraine, commune de la Creuse (France)
 La Souterraine, salle située sous le siège de la Banque de France à Paris, utilisée pour entreposer une partie des réserves d'or de la France

Autres 
 La Souterraine, une association de promotion de la langue française par la création contemporaine en lien avec la musique et la chanson.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France